Лејк Вју има више значења:
 Лејк Вју (Тексас)
 Лејк Вју (Ајова)
 Лејк Вју (Алабама)
 Лејк Вју (Јужна Каролина)
 Лејк Вју (Арканзас)